Ricca ist der Familienname folgender Personen:

 Agostinho Ricca (1915–2010), portugiesischer Architekt 
 Battista Mario Salvatore Ricca (* 1956), italienischer Geistlicher und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Eva Ricca (* 1947), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin 
 Federico Ricca (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Ferdinando Ricca (1880–1947), italienischer Bischof 
 Giovanni Ricca (1603–ca. 1656), italienischer Barockmaler 
 Marco Ricca (* 1962), brasilianischer Schauspieler 
 Martín Ricca (* 1985), argentinischer Popsänger 
 Paolo Ricca (* 1936), italienischer evangelischer Theologe 
 Paul Ricca (1897–1972), US-amerikanischer Gangsterboss

Siehe auch:
 Rica
 Rika